Noggler ist der Familienname folgender Personen: